Смычок:
 Смычок — приспособление для игры на струнно-смычковых инструментах.
 Смычок — деревня в Великолукском районе Псковской области России.
 Смычок — ландшафтный заказник Белоруссии.

См. также 
 Смычек